Rivarennes est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Rivarennes (Indre), commune française du département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire
 Rivarennes (Indre-et-Loire), commune française du département d'Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France